Cantore – nel Medioevo, poeta di imprese eroiche 
 Antonio Cantore – generale italiano
 Pietro Cantore – teologo francese
 Sofia Cantore – calciatrice italiana